Le  spath satiné, est un synonyme désuet, qui peut désigner deux espèces minérales : 
la calcite   ou 
le  gypse.

Notes et références 
 

Minerai